Polonne (ukrainisch ; russisch /, polnisch Połonne) ist eine Stadt in der Ukraine etwa 86 Kilometer nördlich der Oblasthauptstadt Chmelnyzkyj am Fluss Chomora gelegen.

Der Ort wurde 996 zum ersten Mal schriftlich erwähnt und lag zunächst in Polen in der Woiwodschaft Kiew. Im 16. Jahrhundert bekam der durch sein Schloss bekannte Ort das Magdeburger Stadtrecht zugesprochen, 1795 kam der Ort zu Russland und lag administrativ im Gouvernement Wolhynien. 1873 wurde nördlich des Ortes die Eisenbahnstrecke Sdolbuniw–Schepetiwka (heute Teil der Bahnstrecke Kowel–Kosjatyn) eröffnet, Polonne bekam einen Bahnhof an dieser Strecke.

1938 erhielt Polonne erneut das Stadtrecht verliehen, die Stadt bildet zusammen mit dem Dorf Hannussyne (Ганнусине), westlich gelegen, eine Stadtgemeinde und ist die Hauptstadt des Rajons Polonne.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Perez Markisch (1895–1952), jiddischer revolutionärer Lyriker
 Alexander Sobolew (1915–1986), sowjetischer Dichter, Schriftsteller und Journalist

Literatur 
 Polonnoye, in: Guy Miron (Hrsg.): The Yad Vashem encyclopedia of the ghettos during the Holocaust. Jerusalem : Yad Vashem, 2009 ISBN 978-965-308-345-5, S. 608

Weblinks 
 

Ort in der Oblast Chmelnyzkyj
Ersterwähnung 996
Stadtrechtsverleihung 1938
Rajon Polonne
Ghetto